Ри́жский марафон () — ежегодный марафонский забег, проходящий по улицам Риги.

Первое соревнование состоялось в 1991 году, с тех пор проводится ежегодно в мае-июне. С 2006 года также проводится полумарафон. Забеги проводятся среди мужчин и женщин. Основным спонсором Рижского марафона является финансовая группа Nordea. Маршрут проложен в центре города, финиш — на стадионе «Даугава», но несколько раз финиш находился в парке Победы.

Рекорд марафона — 2:16:42 у мужчин (Сэмми Ротич (Кения), 2008) и 2.38:16 у женщин (Марина Доманцевич (Белоруссия), 2010), полумарафона — соответственно 1:05:40 и 1:14:04 (оба в 2010 году). В 2008 году также был установлен рекорд по числу финишировавших участников: в марафоне — 443 и полумарафоне — 1021 человек.

Также проводятся забег на 5000 м и специальная дистанция «километр единства» для людей с ограниченными возможностями.

Победители

Марафон

Полумарафон

Призовой фонд 
 1-е место — 2 500 $.

Установивший рекорд дополнительно к призу получает 10000 евро.

Примечания

Ссылки 
 

Международные спортивные соревнования в Риге
Марафоны Латвии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1991 года
Появились в 1990-е годы в Латвии
1991 год в Латвии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Латвии